Osieki (district Bytów) - dorp in Pommeren, Polen
Osieki (district Słupsk) - dorp in Pommeren, Polen
Osieki (Ermland-Mazurië) - dorp in Ermland-Mazurië, Polen
Osieki (West-Pommeren) - dorp in West-Pommeren, Polen